Rubinoff ist der Familienname von

 Ed Rubinoff, US-amerikanischer Tennisspieler
 Marla Rubinoff (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin